

Openbaar vervoerlijnen

Trein
 Spoorlijn 11 (België)

Metro
 Lijn 11 (metro van Barcelona)
 Lijn 11 (metro van Madrid)
 Grote Ringlijn (Moskou)
 Parijse metrolijn 11
 Lijn 11 (metro van Shanghai)

Tram
 Tramlijn 11 (Amsterdam)
 Tramlijn 11 (Antwerpen)
 Tramlijn 11 (Haaglanden)
 Tramlijn 11 (Rotterdam)

Bus
 Buslijn 11 (Groningen)